P31 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 31, een papyrusrol van het Nieuwe Testament